Seward Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Seward Township (Kendall County, Illinois)
 Seward Township (Winnebago County, Illinois)
 Seward Township (Indiana)
 Seward Township (Kansas)
 Seward Township (Minnesota)
 Seward Township (Oklahoma)